Domus Magna – Bergamo Sede della Fondazione MIA
Domus Magna – Palazzo Pubblico di San Marino